Романенко Юрій Віталійович ( 26 грудня 1977, Волинська область) — український політичний журналіст, головний редактор інтернет-видання «Хвиля», співзасновник Українського інституту майбутнього

Життєпис

Освіта 
Закінчив Історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та харківський філіал Національної академії державного управління при Президентові України

Кар'єра 
У 1999 році був проєктувальником і ведучим телемостів на центральних каналах України.

У 2000 році — директор регіонального представництва «Вуличного ТБ».

2001 рік — позаштатний помічник нардепа Верховної Ради.

2001 — аналітик Агентства гуманітарних технологій, політичний оглядач Part.org.ua.

Осінь 2001 — весна 2002 — виборчий штаб «За єдину Україну», аналітик, райтер (група Вадима Карасьова).

Вересень 2002 — квітень 2004 року Агентство ділової інформації «Контекст», аналітик відділу політики, редактор спецпроєкту.

Лютий 2004 — листопад 2004 — спічрайтер прем'єр-міністра (Віктора Януковича), співробітник Інституту європейської інтеграції та розвитку.

Грудень 2004 року — травень 2006, Інститут глобальних стратегій, заступник директора, редактор сайту, координатор зовнішніх зв'язків.

З листопада 2007 року головний редактор, потім керівник спеціальних проектів в інтернет-виданні «Главком»

З 2009 року — є головним редактором інформаційно-аналітичного інтернет-видання «Хвиля».

У травні 2016 року заснував разом з Анатолієм Амеліним, Ігорем Ліскі, Антоном Геращенком, Тарасом Березовцем та Олексієм Скрипником Український інститут майбутнього.

У березні 2022 заснував Український фонд майбутнього.

Веде особистий YouTube канал та соцмережі на політичну тематику.

Сім'я 
Одружений. Має двох доньок.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 
 Блог Юрія Романенка в інтернет-виданні «Obozrevatel» 
 Блог Юрія Романенка в інтернет-виданні «Гордон» l
Українські журналісти
Випускники Харківського національного університету імені Василя Каразіна
Українські редактори